Kulturpolitik steht für

allgemein:
 Kulturpolitik, staatliches Handeln im Bereich der Kunst und Kultur

speziell:
 Kulturpolitik. Deutscher Saarbund, 1954 bis 1960 in Bonn erschienene Zeitschrift des Deutschens Saarbundes
 Kulturpolitik. Vierteljahreszeitschrift für Kunst und Kultur, Bundesmitteilungsblatt des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)